Аллсвенскан 2020 () — 96-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 4 апреля и закончился 6 декабря 2020 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал «Юргорден». Чемпионом стал клуб «Мальмё».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Сундсвалль» и «АФК Эскильстуна». Их заменили «Мьельбю» и «Варберг», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2019.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Стыковые матчи 
«Кальмар», занявший 14 место играл стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан на следующий сезон с клубом «Йёнчёпингс Сёдра», занявшим 3-е место в турнире Суперэттан 2020.

Таким образом по сумме двух матчей победил «Кальмар» и будет играть в Аллсвенскан в следующем сезоне.

Примечания

Ссылки 
 
 Аллсвенскан (uefa.com)

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2020 году
Швеция